Christian Dierig ist der Name folgender Personen:

* Christian Gottfried Dierig (1923–2016), deutscher Textilunternehmer
 Christian Gottlob Dierig (1781–1848), deutscher Textilfabrikant